

Hydronyme 
 La Besbre est une rivière du centre de la France, qui coule dans les deux département de l’Allier et de la Loire dans les deux régions Auvergne et Rhône-Alpes. C'est un affluent direct de la Loire en rive gauche.

Toponymes 

 Dompierre-sur-Besbre est une commune française, située dans le département de l'Allier et la région Auvergne.
 Jaligny-sur-Besbre est une commune française, située dans le département de l'Allier et la région Auvergne.
 Saint-Pourçain-sur-Besbre est une commune française, située dans le département de l'Allier et la région Auvergne.

Voir aussi 
 Les Boucles de la Besbre, course cycliste inventée par René Fallet.